Гармс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гармс, Ли (1898—1978) — американский кинооператор.
 Гармс, Светлана Александровна (1935 — 1956) — советская легкоатлетка (прыжки в высоту), член сборной команды СССР.